Mata de São João kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mata de São João (ort), Bahia, 
 Mata de São João (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar